Craig Conroy, ameriški hokejist, * 4. september 1971, Potsdam, NY, ZDA.

Conroy je člansko kariero začel v klubu Clarkson Golden Knights lige ECAC v sezoni 1990/91. Leta 1990 je bil kot 123. izbran na NHL naboru s strani kluba Montreal Canadians, za katerega je zaigral v sezoni 1994/95. V ligi NHL je igral še za klube St. Louis Blues, Calgary Flames in Los Angeles Kings, največ devet sezon za Flamese, kjer je bil tudi kapetan v sezoni 2002/03. Skupno je v ligi NHL odigral 1009 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 182 golov in 360 podaj, ter 81 tekem končnice, na katerih je dosegel deset golov in dvajset podaj. 

Za ameriško reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 2006, kjer je osvojil osmo mesto, in Svetovnem pokalu 2004, kjer je bil z reprezentanco četrti.

Pregled kariere 

|-
| Clarkson Golden Knights
| ECAC
| 90/91
| 
| 39
| 8
| 22
| 30
| 
| 24
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Clarkson Golden Knights
| ECAC
| 91/92
| 
| 32
| 20
| 16
| 36
| 
| 38
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Clarkson Golden Knights
| ECAC
| 92/93
| 
| 35
| 10
| 23
| 33
| 
| 26
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Clarkson Golden Knights
| ECAC
| 93/94
| 
| 34
| 26
| 39
| 65
| 
| 48
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Fredericton Canadiens
| AHL
| 94/95
| 
| 55
| 26
| 18
| 44
| 
| 29
| 
| 11
| 7
| 3
| 10
| 
| 6
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 94/95
| 
| 6
| 1
| 0
| 1
| 
| 0
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Fredericton Canadiens
| AHL
| 95/96
| 
| 67
| 31
| 38
| 69
| 
| 65
| 
| 10
| 5
| 7
| 12
| 
| 6
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 95/96
| 
| 7
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Fredericton Canadiens
| AHL
| 96/97
| 
| 9
| 10
| 6
| 16
| 
| 10
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Worcester IceCats
| AHL
| 96/97
| 
| 5
| 5
| 6
| 11
| 
| 2
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 96/97
| 
| 61
| 6
| 11
| 17
| 
| 43
| 
| 6
| 0
| 0
| 0
| 
| 8
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 97/98
| 
| 81
| 14
| 29
| 43
| 
| 46
| 
| 10
| 1
| 2
| 3
| 
| 8
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 98/99
| 
| 69
| 14
| 25
| 39
| 
| 38
| 
| 13
| 2
| 1
| 3
| 
| 6
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 99/00
| 
| 79
| 12
| 15
| 27
| 
| 36
| 
| 7
| 0
| 2
| 2
| 
| 2
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 00/01
| 
| 69
| 11
| 14
| 25
| 
| 46
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 00/01
| 
| 14
| 3
| 4
| 7
| 
| 14
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 01/02
| 
| 81
| 27
| 48
| 75
| 
| 32
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 02/03
| 
| 79
| 22
| 37
| 59
| 
| 36
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 03/04
| 
| 63
| 8
| 39
| 47
| 
| 44
| 
| 26
| 6
| 11
| 17
| 
| 12
|-
| ZDA
| Svetovni pokal
| 04
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 05/06
| 
| 78
| 22
| 44
| 66
| 
| 78
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| ZDA
| Olimpijske igre
| 06
|
| 6
| 1
| 4
| 5
| 
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 06/07
| 
| 52
| 5
| 11
| 16
| 
| 38
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 06/07
| 
| 28
| 8
| 13
| 21
| 
| 18
| 
| 6
| 1
| 1
| 2
| 
| 8
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 07/08
| 
| 79
| 12
| 22
| 34
| 
| 71
| 
| 7
| 0
| 2
| 2
| 
| 8
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 08/09
| 
| 82
| 12
| 36
| 48
| 
| 28
| 
| 6
| 0
| 1
| 1
| 
| 0
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 09/10
| 
| 63
| 3
| 12
| 15
| 
| 25
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 10/11
| 
| 18
| 2
| 0
| 2
| 
| 8
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1293
| bgcolor="#7FFF00" | 319
| bgcolor="#7FFF00" | 532
| bgcolor="#7FFF00" | 851
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 847
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 102
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | 52
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 64
|}

Glej tudi 
 Seznam ameriških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje

Ameriški hokejski centralni napadalci
Ameriški hokejski reprezentanti
Olimpijski tekmovalci za ZDA
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Izbrani na naboru lige NHL (Montreal Canadiens)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1990
Hokejisti Clarkson Golden Knights
Hokejisti Fredericton Canadiens
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Worcester IceCats
Hokejisti St. Louis Blues
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti Los Angeles Kings